Jean Langlais (1907-1991) – organista, compositore e improvvisatore francese
 Pierre Langlais (1909-1986) – generale francese
 Tania Langlais (1979) – poetessa ed educatrice canadese
 Xavier de Langlais (1906-1975) – pittore e illustratore francese